JCB je tříznaková zkratka, která může znamenat:

Název firmy
 JCB Co., Ltd., dříve Japan Credit Bureau, vydavatel JCB kreditních karet z Tokia
 J. C. Bamford, britský výrobce těžkých stavebních a zemědělských strojů

Jméno
 Johann Christian Bach, skladatel